Wilkau  ist der Name folgender Orte:

in Deutschland
 Wilkau, ein Ortsteil der Stadt Wilkau-Haßlau im Landkreis Zwickau in Sachsen
in Polen
 Wilkau (Zülz) (ehemals Wilkau im Landkreis Neustadt, Oberschlesien), ein Ortsteil in der Woiwodschaft Oppeln; siehe Zülz
 Wilkowo (ehemals Wilkau im Landkreis Züllichau-Schwiebus, Brandenburg), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Lebus; siehe Gmina Świebodzin
 Wilkowo (ehemals Wilkau im Landkreis Marienwerder, Danzig-Westpreußen), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Pommern; siehe Gmina Gardeja
 Wilków (Powiat Namysłowski) (ehemals Wilkau im Landkreis Namslau, Niederschlesien), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Wilków (Świdnica) (ehemals Wilkau im Landkreis Schweidnitz, Niederschlesien), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe Świdnica (Landgemeinde)
 Wilków (Głogów) (ehemals Wilkau im Landkreis Glogau, Niederschlesien), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Wilków Wielki (ehemals Groß Wilkau im Landkreis Reichenbach (Eulengebirge)), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien
in Tschechien
 Vlkov (Stvolová), Ortsteil in der Region Jihomoravský kraj (ehemals Wilkau in Mähren)
 Vlkov u Osové Bítýšky, eine Gemeinde in der Region Kraj Vysočina (ehemals Wilkau in Mähren)
 Vlkov u Jaroměře (Wilkau), Gemeinde im Okres Náchod

Wilkau ist Teil des Familiennamens folgender Personen:
 Viktoria von Lieres und Wilkau (1881–1970), deutsche Kunsthistorikerin und Klassische Archäologin
 Wilhelm von Lieres und Wilkau (1874–1948), deutscher Verwaltungsbeamter und Rittergutsbesitzer

Siehe auch:
 Wilkow